Angela D'Onghia – imprenditrice e politica italiana
 Beppe D'Onghia – pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Giovanni D'Onghia – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano